Welburn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Welburn, Kirkbymoorside, ort i North Yorkshire, England, 
 Welburn, Derwent, ort i North Yorkshire, England,